Verhoek ist der Familienname folgender niederländischer Personen:

 Gijsbert Verhoek (1644–1690), holländischer Maler
 John Verhoek (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Wesley Verhoek (* 1986), niederländischer Fußballspieler